Popești a következő román települések neve:
 Popesti, Fehér megye
 Popești, Argeș megye
 Papfalva, Bihar megye
 Nádaspapfalva, Kolozs megye
 Popesd, Hunyad megye
 Popești, Iași megye
 Popești, Vâlcea megye